Eutypella — рід грибів родини Diatrypaceae. Назва вперше опублікована 1875 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Eutypella відносять 202 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Saccardo, P.A. 1875. Conspectus generum pyrenomycetum italicorum additis speciebus fungorum Venetorum novis vel criticis, systemate carpologico dispositorum. Atti della Società Veneziana-Trentina-Istriana di Scienze Naturali. 4:77-100 — P.80.

Роди грибів
Сордаріоміцети